Xiangyang ist mehrdeutig und steht

geografisch für
 die Stadt Xiangyang (Hubei) (襄阳市) in der zentralchinesischen Provinz Hubei;
 deren Stadtbezirk Xiangzhou (襄洲区), früher Xiangyang (襄阳区), mit der historischen Stadt Xiangyang aus der Zeit der Westlichen Han-Dynastie;
 den Stadtbezirk Xiangyang (Hegang) (向阳区) der Stadt Hegang in der Provinz Heilongjiang;
 den Stadtbezirk Xiangyang (Jiamusi) (向阳区) der Stadt Jiamusi in der Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Xiangyang (Aimin) (向阳街道) im Stadtbezirk Aimin der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Xiangyang (Binhai) (向阳街道) im Stadtbezirk Binhai der Stadt Tianjin;
 das Straßenviertel Xiangyang (Chuanying) (向阳街道) im Stadtbezirk Chuanying der Stadt Jilin in der Provinz Jilin;
 das Straßenviertel Xiangyang (Cuiluan) (向阳街道) im Stadtbezirk Cuiluan der Stadt Yichun in der Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Xiangyang (Fangshan) (向阳街道) im Stadtbezirk Fangshan der Stadt Peking;
 das Straßenviertel Xiangyang (Hubin) (向阳街道) im Stadtbezirk Hubin der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan;
 das Straßenviertel Xiangyang (Jiguan) (向阳街道) im Stadtbezirk Jiguan der Stadt Jixi in der Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Xiangyang (Linwei) (向阳街道) im Stadtbezirk Linwei der Stadt Weinan in der Provinz Shaanxi;
 das Straßenviertel Xiangyang (Longcheng) (向阳街道) im Stadtbezirk Longcheng der Stadt Chaoyang in der Provinz Liaoning;
 das Straßenviertel Xiangyang (Longshan) (向阳街道) im Stadtbezirk Longshan der Stadt Liaoyuan in der Provinz Jilin;
 das Straßenviertel Xiangyang (Qiezihe) (向阳街道) im Stadtbezirk Qiezihe der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang;
 das Straßenviertel Xiangyang (Qinghe) (向阳街道) im Stadtbezirk Qinghe der Stadt Tieling in der Provinz Liaoning;
 das Straßenviertel Xiangyang (Qinnan) (向阳街道) im Stadtbezirk Qinnan der Stadt Qinzhou im Autonomen Gebiet Guangxi;
 das Straßenviertel Xiangyang (Shihezi) (向阳街道) der Stadt Shihezi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang;
 das Straßenviertel Xiangyang (Songshan) (向阳街道) im Stadtbezirk Songshan der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 das Straßenviertel Xiangyang (Taonan) (向阳街道) der Stadt Taonan in der Provinz Jilin;
 das Straßenviertel Xiangyang (Xuanzhou) (向阳街道) im Stadtbezirk Xuanzhou der Stadt Xuancheng in der Provinz Anhui;
 das Straßenviertel Xiangyang (Xunyang) (向阳街道) im Stadtbezirk Xunyang der Stadt Jiajiang in der Provinz Jiangxi;
 das Straßenviertel Xiangyang (Yingdong) (向阳街道) im Stadtbezirk Yingdong der Stadt Fuyang in der Provinz Anhui;
 das Straßenviertel Xiangyang (Zalantun) (向阳街道) der Stadt Zalantun in Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 das Straßenviertel Xiangyang (Zhifu) (向阳街道) im Stadtbezirk Zhifu der Stadt Yantai in der Provinz Shandong;
 die Großgemeinde Xiangyang (Guanghan) (向阳镇) der Stadt Guanghan in der Provinz Sichuan;
 die Großgemeinde Xiangyang (Hengnan) (向阳镇) des Kreises Hengnan in der Provinz Hunan;
 die Großgemeinde Xiangyang (Jiancaoping) (向阳镇) des Stadtbezirks Jiancaoping von Taiyuan in der Provinz Shanxi;
 die Großgemeinde Xiangyang (Jidong) (向阳镇) des Kreises Jidong in der Provinz Heilongjiang;
 die Großgemeinde Xiangyang (Liuhe) (向阳镇) des Kreises Liuhe in der Provinz Jilin;
 die Großgemeinde Xiangyang (Tian’e) (向阳镇) des Kreises Tian’e im Autonomen Gebiet Guangxi;
 die Großgemeinde Xiangyang (Wuchang) (向阳镇) der Stadt Wuchang in der Provinz Heilongjiang;
 die Großgemeinde Xiangyang (Ziyang) (向阳镇) des Kreises Ziyang in der Provinz Shaanxi;
 die Gemeinde Xiangyang (Huanren) (向阳乡) des Autonomen Kreises Huanren in der Provinz Liaoning;
 die Gemeinde Xiangyang (Jiayin) (向阳乡) des Kreises Jiayin in der Provinz Heilongjiang;
 die Gemeinde Xiangyang (Lingbi) (向阳乡) des Kreises Lingbi in der Provinz Anhui;
 die Gemeinde Xiangyang (Luxi) (向阳乡) des Kreises Luxi in der Provinz Yunnan;
 die Gemeinde Xiangyang (Nan’an) (向阳乡) der Stadt Nan’an in der Provinz Fujian;
 die Gemeinde Xiangyang (Puge) (向阳乡) des Kreises Puge in der Provinz Sichuan;
 die Gemeinde Xiangyang (Tongjiang) (向阳乡) der Stadt Tongjiang in der Provinz Heilongjiang;
 die Gemeinde Xiangyang (Xiangfang) (向阳乡) im Stadtbezirk Xiangfang der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang;
 die Gemeinde Xiangyang (Zhaodong) (向阳乡) der Stadt Zhaodong in der Provinz Heilongjiang;
 das Dorf Xiangyang (Anting) (向阳村) der Großgemeinde Anting in der Stadt Shanghai;
 das Dorf Xiangyang (Rongwo) (向阳村) der Großgemeinde Rongwo im Kreis Tongren der Provinz Qinghai;
 das Dorf Xiangyang (Xiexing) (向阳村) der Großgemeinde Xiexing in der Stadt Guang’an der Provinz Sichuan.

technisch für
 den Xiangyang yao (湘阳窑), einen Keramikbrennofen aus der Zeit der Sui-Dynastie 
 eine ehemalige chinesische Automarke von Shijiazhuang Auto